Калининский сельский совет () — входит в состав
Липоводолинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Сухая Грунь.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Сухая Грунь
 с. Весёлое 
 с. Галаевец 
 с. Легуши 
 с. Чирвино

Примечания 

Местные советы (Липоводолинский район)